Комерсант — людина, що займається комерцією.
 Комерсант Україна — газета.